The Combination 1898–99 var den niende sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af femten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Evertons reservehold, som dermed vandt ligaen for syvende gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899